Hilsa (geslacht), een vissengeslacht
Hilsa (dorp), een notified area in India